Erkki Lehtonen, né le  à Tampere en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Biographie

Carrière 
En 1997, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 108.

Carrière en club

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1986 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1976-1977 || Bellingham Ice Hawks || BCHL
|| 68 || 32 || 85 || 117 || 13 || || || || || 
|-
| 1977-1978 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 8 || 7 || 15 || 10 || 7 || 2 || 2 || 4 || 7
|-
| 1978-1979 || Tappara || SM-liiga
|| 34 || 8 || 10 || 18 || 17 || 10 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1979-1980 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 17 || 26 || 43 || 22 || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 13 || 28 || 41 || 22 || 8 || 2 || 5 || 7 || 0
|-
| 1981-1982 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 19 || 22 || 41 || 8 || 11 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
| 1982-1983 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 17 || 18 || 35 || 2 || 8 || 5 || 4 || 9 || 2 
|-
| rowspan='2'|1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 18 || 30 || 48 || 22 || 9 ||  8 || 3 || 11 || 0 
|-
|  Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1984-1985 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 17 || 31 || 48 || 6 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 26 || 22 || 48 || 4 || 8 || 5 || 6 || 11 || 2 
|-
| 1986-1987 || Tappara || SM-liiga
|| 37 || 18 || 28 || 46 || 12 || || || || || 
|-
| 1987-1988 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 17 || 33 || 50 || 25 || 10 || 7 || 12 || 19 || 4 
|-
| 1988-1989 || Berlin Capitals || DEL
|| 27 || 8 || 25 || 33 || 4 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 18 || 40 || 58 || 10 || 7 || 1 || 6 || 7 || 0
|-
| 1990-1991 || Tappara || SM-liiga
|| 31 || 10 || 7 || 17 || 2 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1957
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du BSC Preussen
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé d'argent olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö